Фінал Кубка Італії з футболу 1991 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1990—1991, в яких зустрічались «Рома» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1991 у футболі
1991 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу